Mouly ist der Familienname folgender Personen:

 François Mouly (1846–1886), französischer Bildhauer
 Françoise Mouly (* 1955), französische Verlegerin und Herausgeberin
 Marcel Mouly (1918–2005), französischer Maler
 Raymond Mouly (um 1925–2016), französischer Musikwissenschaftler